Kameničná steht für:

 Kameničná (Slowakei), slowakische Gemeinde im Okres Komárno
 Kameničná (Tschechien), tschechische Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí